lumbago, een vorm van rugpijn
een braadspit
een bijnaam voor de harddrug amfetamine
een term voor spam via internettelefonie